Compagnie de Rouen peut faire référence à:
 Compagnie de Rouen (Nouvelle-France) (1612-1620)
 Compagnie de Rouen (Guyane) (1633 - )